Lalau é uma alcunha que pode se referir a:

 Nicolau dos Santos Neto, um ex-juiz brasileiro.
 Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo de Sérgio Porto, cronista, escritor, radialista e compositor brasileiro.

Desambiguação